Округ Франклин () располагается в США, штате Северная Каролина. Официально образован в 1779 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 31 704 человек. Получил своё название в честь американского политического деятеля Бенджамина Франклина.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 282 км², из которых 1 274 км² суша и 8 км² или 0,52 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 47 260 жителей в составе 17 843 домашних хозяйств и 12 882 семей. Плотность населения составляет 37,000 человек на км2. На территории округа насчитывается 20 364 жилых строений, при плотности застройки 16 строений на км2. Расовый состав населения: белые — 66,00 %, афроамериканцы — 30,03 %, коренные американцы (индейцы) — 0,44 %, азиаты — 0,30 %, гавайцы — 0,04 %, представители других рас — 2,29 %, представители двух или более рас — 0,91 %. Испаноязычные составляли 4,44 % населения независимо от расы.

В составе 33,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 54,50 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 13,10 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 27,80 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 23,50 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,40 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,58 человека, и средний размер семьи 3,03 человека.

Возрастной состав округа: 25,30 % моложе 18 лет, 8,40 % от 18 до 24, 32,40 % от 25 до 44, 22,90 % от 45 до 64 и 22,90 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 36 лет. На каждые 100 женщин приходится 97,40 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 95,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 38 968 USD, на семью — 44 540 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 31 543 USD против 24 568 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 17 562 USD. Около 10,00 % семей и 12,60 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 16,10 % молодёжи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 16,70 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Франклин, штат Северная Каролина
 Торговая палата округа Франклин, штат Северная Каролина
 Публичные школы округа Франклин, штат Северная Каролина

Округа Северной Каролины